Antonio Misiani (1968) – politico italiano
 Daniel Owino Misiani (1940-2006) musicista tanzaniano
 Francesco Misiani (1936-2009) – magistrato e avvocato italiano